Крустс () — латышская фамилия, вариант фамилии для женщин — Кру́ста (). Известные носители:

 Крустс, Робертс (род. 1976) — латвийский кёрлингист и тренер.

 Круста, Ева (урожд. Ева Пикшена) (род. 1976) — латвийский кёрлингист и тренер.